‌

Patronyme 

 Freddy Pepelnjak (1957-), joueur français de rugby à XV, frère de Willy.
 Willy Pepelnjak (1961-), joueur français de rugby à XV, frère de Freddy.